Poljakowa (englische Transkription Polyakova) ist der Familienname folgender Personen:
 Ella Michailowna Poljakowa (* 1941), russische Friedens- und Menschenrechtsaktivistin
 Irina Poljakowa (* 1961), russische Wintersportlerin und -trainerin
 Jewgenija Andrejewna Poljakowa (* 1983), russische Sprinterin
 Natalia Poljakowa (* 1961), russische Schachspielerin
 Nonna Poljakowa (1930–1999), sowjetische Sprinterin

Siehe auch:
 Poljakow